Princ Albert nebo Prince Albert může znamenat:

osobu
 Albert I. Belgický (1875–1934) – belgický král, který požíval tohoto titulu po část života
 Albert II. Belgický (* 1934) – belgický král, který požíval tohoto titulu po část života
 Albert I. Monacký (1848–1922) – monacký kníže
 Albert II. Monacký (* 1958) – monacký kníže
 Albert Sasko-Kobursko-Gothajský (1819–1861) – manžel britské královny Viktorie, který požíval tohoto titulu
 Albert Victor (1864–1892) – vévoda z Clarence a Avondale, který požíval tohoto titulu
 Eduard VII. (1841–1910) – britský král, který požíval tohoto titulu po část života
 Jiří VI. (1895–1952) – britský král, který požíval tohoto titulu po část života
 Matt Bloom (* 1972) – wrestlingový zápasník, který užívá tohoto jména jako přezdívky

sídlo
 Prince Albert (Jihoafrická republika) – jihoafrické město
 Prince Albert (Nové Skotsko) – kanadská obec v provincii Nové Skotsko
 Prince Albert (Saskatchewan) – kanadské město v provincii Saskatchewan

ostatní
 Princ Albert (piercing) – druh mužského genitálního piercingu
 Princ Albert (odrůda jablek) – odrůda jablek (také 'Lane's Prince Albert')
 Trolínské – jiný název pro odrůdu vína

Rozcestníky - jméno
Rozcestníky - místopisné jméno